Соревнования в беге на 200 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2012 года прошли на Олимпийском стадионе 29 и 30 июня.

Призёры

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+3)

Результаты

Предварительные забеги 
 Первые 4 места из каждого забега напрямую попадают в полуфинал (Q), также к ним добавляются 4 атлета с лучшим временем (q)

Ветер:
Забег 1: -0,3 м/с , Забег 2: -1,1 м/с, Забег 3: -0,5 м/с, Забег 4: -0,1 м/с, Забег 5: +0,4 м/с

Полуфинал 
 Первые 2 места из каждого забега напрямую попадают в полуфинал (Q), также к ним добавляются 2 атлета с лучшим временем (q)

Ветер:
Забег 1: -0,3 м/с , Забег 2: -0,1 м/с, Забег 3: -1,7 м/с

Финал 

Ветер: -0,9 м/с

Примечания 

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2012
Бег на 200 метров на чемпионатах Европы по легкой атлетике